Cavone ima više značenja:
 Cavone, Frosinone
 Cavone, Napoli